Family Circle Cup 2009 var en professionel tennisturnering for kvinder, der blev spillet udendørs på grusbaner i Family Circle Tennis Center i Charleston, South Carolina, USA. Turneringen var sæsonens sjette WTA Premier-turnering på WTA Tour 2009 og blev spillet den 13. – 19. april 2009.

Resultater

Damesingle 

Hovedturneringen havde deltagelse af 56 spillere. Heraf havde de 45 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens otte spillere kvalificerede sig via kvalifikationsturneringen. Endelig var tre spillere blevet tildelt et wildcard.

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første runde – kvartfinaler

Kilder / eksterne henvisninger 
 Family Circle Cup  
 Sony Ericsson WTA Tour – Family Circle Cup 2009 – Resultater  

WTA Tour 2009
2009